Nanodes är ett släkte av skalbaggar. Nanodes ingår i familjen Nanophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Nanodes